Adam Lamberg (° 1984), acteur américain ;
 Hannu Lamberg (* 1947), un joueur finlandais de football ;
 Karin (Ingrid) Lamberg-Skog (* 1961), une ancienne fondeuse suédoise.

Voir aussi 
 Palais Lamberg à Passau en Bavière.